Арсе́н Дави́дович Хубу́лов (; 13 декабря 1990, Владикавказ, СССР) — российский футболист, полузащитник.

Биография 
Воспитанник СДЮШОР «Юность» из Владикавказа. В 12 лет вместе с ровесниками Аланом Дзагоевым и Олегом Тигиевым получил приглашение от тольяттинской академии футбола имени Юрия Коноплёва, где тренировался у Игоря Осинькина.

Первый профессиональный матч сыграл в 2008 году, когда выступал во Втором дивизионе в составе «Автодора». В сезоне сыграл 8 матчей, а уже в следующем сезоне, в котором провёл 30 матчей, забил 5 голов, он стал одним из лидеров команды, заслужив приглашение на турнир «Надежда», организованный ПФЛ. Летом 2009 года Хубулов вместе с одноклубником Саккати был на просмотре в молодёжной команде «Зенита» и произвёл хорошее впечатление на главного тренера команды Анатолия Давыдова, однако в итоге остался в родной республике. Также сообщалось, что интерес к Хубулову проявлял один из московских клубов.

В феврале 2010 года прибыл на просмотр в «Аланию», с которой вскоре подписал контракт. 10 мая 2010 года в матче 10-го тура, в котором «Алания» принимала московский «Спартак» (5:2), на 66-й минуте дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену Александру Мареничу и через 10 минут удостоился жёлтой карточки, а на 88-й минуте встречи после прострела Ивана Стоянова забил гол в ворота Сослана Джанаева, который и снял все вопросы о победителе данного матча. 2 октября 2010 года в домашнем матче с «Крыльями Советов» Арсен, появившись на поле во втором тайме, успел стать автором двух голевых передач.

По итогам 2011 года был включен в сборную ФНЛ, которая провела выставочный матч со сборной итальянской серии В в Астрахани. На 60-й минуте Хубулов открыл счёт в матче с пенальти, но в итоге итальянцы добились волевой победы (счёт игры 1:2).

31 мая 2013 года попал в расширенный список студенческой сборной России для участия во Всемирной Универсиаде в Казани, но в окончательный список игроков включён не был.

6 августа 2013 подписал долгосрочный контракт с «Кубанью». В январе 2017 покинул краснодарский клуб, 31 числа подписал контракт с махачкалинским «Анжи». 27 апреля 2017 года сделал хет-трик в ворота «Томи» в матче чемпионата России (3:3).

10 июля 2018 года перешёл в турецкий клуб «ББ Эрзурумспор». 2019 год провёл в «Енисее»

Достижения 
 «Алания»
 Финалист Кубка России: 2010/11

 «Кубань»
 Финалист Кубка России: 2014/15

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Автодор»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «ББ Эрзурумспор»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Выпускники Академии футбола имени Юрия Коноплёва